Stavfjorden er navnet på to fjorde i Norge:

 Stavfjorden (Steigen) – en arm af Vinkfjorden i Steigen kommune i Nordland fylke.
 Stavfjorden (Sunnfjord) – en fjord mellem kommunerne Flora og Askvoll kommuner i Sogn og Fjordane.